Grindhouse steht für:

 Grindhouse (Film), „Double-Feature“-Film der Regisseure Robert Rodriguez und Quentin Tarantino (bestehend aus Death Proof – Todsicher und Planet Terror)
 Grindhouse (Kinotyp), US-amerikanischer Kinotyp mit nur einem Auditorium (Einsaalkino), siehe Kino#Kinotypen